Pitkänen est un patronyme finnois porté notamment par :

 Eino Pitkänen (1904-1955), architecte finlandais ;
 Ilkka Pitkänen (1949-), écrivain finlandais ;
 Joni Pitkänen (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Matti Pitkänen (1951-), fondeur finlandais ;
  (1930-1997), photographe finlandais
 Pauli Pitkänen (1911-1941), fondeur finlandais ;
 Pekka Pitkänen (1927-), architecte et professeur d'université finlandais ;
  (1977-), skieuse finlandaise ;
 Toimi Pitkänen (1928(), rameur finlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois